DDVP steht für:

 Deutsche Demokratische Volkspartei, eine politische Partei der 1920er Jahre
 2,2-Dichlorvinyl-dimethyl-phosphat, ein 1951 eingeführtes Insektizid aus der Gruppe der Phosphorsäureester

 

DDVP